Gamay peut faire référence à :
 le gamay, un cépage ;
 Gamay (Philippines) ;
 Gamay, un hameau de la commune de Saint-Aubin (Côte-d'Or).